Рудольф Белин (; ) — хорватский футболист, игравший на позиции защитника. Брат футболиста Бруно Белина.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1959 году в загребском «Динамо». За 11 лет в столичном клубе, Белин трижды становился обладателем национального кубка и дважды доходил до финала кубка ярмарок. В 1970 перешёл в бельгийский клуб «Беерсхот», в котором через 2 года завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Югославия состоялся 27 октября 1963 года, в товарищеском матче против сборной Румынии. Был включен в составы на Футбол на летних Олимпийских играх 1964 в Японии (за 5 матчей забил 4 гола) и на Чемпионат Европы 1968 в Италии (все матчи провёл на скамейке запасных). Всего Белин за сборную сыграл 29 матчей и забил 6 голов.

Голы за сборную

Карьера тренера 
После завершения карьеры футболиста Белин окончил школу физической культуры в загребском университете. Большую часть тренерской карьеры провёл в системе загребского «Динамо». В 1998 году руководил канадским клубом «Торонто Кроэйша». Через 3 года был назначен главным тренером национальной сборной Ирака.

Примечания 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты Хорватии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Беерсхот»
Футбольные тренеры Хорватии
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Торонто Кроэйша»
Тренеры сборной Ирака по футболу